William Tresham kan syfta på:

* William Tresham (död 1450), engelsk jurist och politiker
 William Tresham (1495–1569), engelsk präst och rektor vid universitetet i Oxford